Yalinga kan syfta på följande platser:

Centralafrikanska republiken 

 Yalinga (flygplats), 
 Yalinga (subprefektur), Haute-Kotto, 

Robotskapade Centralafrikanska republikenförgreningar